Кража картин из замка Фриденштайн () — хищение произведений искусства — нераскрытая кража со взломом, когда из замка Фриденштайн в Готе в ночь на 14 декабря 1979 года были украдены пять картин. Считается самым крупным хищением произведений искусства в истории Германской Демократической Республики (ГДР) и одним из самых известных в послевоенной истории Германии. В декабре 2019 года было объявлено, что пять картин снова найдены.

История 

Среди похищенных были следующие пять картин:

 «Портрет неизвестного джентльмена в шляпе и перчатках» Франса Халса
 «Проселочная дорога с крестьянскими повозками и коровами» близкий круг Яна Брейгеля Старшего
 «Автопортрет с подсолнухом» Антониса Ван Дейка (Копия; Оригинал находится в частной собственности Герцога Вестминстерского)
 «Старик» Фердинанда Бола (Копия Рембрандта)
 «Святая Екатерина» Ганса Гольбейна Старшего

Украденные картины в экспозиции были заменены черно-белыми фотографиями. Только для «Автопортрета с подсолнухом» было найдено сделанное перед похищением цветное фото и впервые в конце 2000-х годов во время исследований телевизионной программы Fernsehmagazins ttt — titel, thesen, temperamente вновь открыты. Стоимость похищенных картин в то время оценивалась примерно в пять миллионов марок ГДР.

Охранная сигнализация, уже установленная в музее, не работала во время кражи. В помещение музея злоумышленники проникли с помощью кошек через третий этаж с западного фасада здания. Данные климат-контроля, зарегистрировавшие падение температуры, показали время кражи как два часа ночи.

Из-за обстоятельств кражи, которые показывали целенаправленный отбор картин, возможно, это была кража на заказ. Анализ способа производства найденной кошки, так и сплав её стали указали на заграничное происхождение. В краже подозревались эквилибристы коллектива Geschwister Weisheit, сотрудники музея и Саксен-Кобург-Готская династия, а после политических изменений в ГДР — экономический функционер СЕПГ Александр Шальк-Голодковский. По истечении 30-летнего срока исковой давности, § 197 Пункт 1 No 2 BGB (Гражданский кодекс Германии), по требованиям о реституции имущества согласно § 985 БГБ, в декабре 2009 года, город Гота и музей надеялись на появление сведений о местонахождении картин. Текущая стоимость произведений искусства оценивается примерно в 50 миллионов евро.

Новое открытие. 2019 
В декабре 2019 года было объявлено, что все пять картин обнаружены и изъяты. Их подлинность проверяли в исследовательской лаборатории Ратгена. В январе 2020 года подлинность картин была подтверждена.

По сообщениям прессы, владельцы похищенных картин ранее связывались с Фондом замка Фриденштайн в июле 2018 года через юриста из южной Германии. Однако, согласно исследованию новостного журнала «Der Spiegel», первоначально переговоры велись только с Кнутом Кройхом, лорд-мэром Готы, и Мартином Хорнесом, генеральным секретарем Художественного фонда Эрнста фон Сименса. Адвокат и отправитель картин, врач из Восточной Фрисландии, были обвинены в шантаже и получении краденого. Согласно уголовному законодательству, кража имеет срок давности, но западногерманская семья не может ссылаться на «добросовестный арест». По словам юриста, Фонд замка Фриденштайн «никогда не терял своего имущества в результате кражи в 1979 году, как бы эта кража ни называлась и ни объяснялась. Однако при передаче картин, если они являются оригиналами, они снова поступают во владение и собственность законных владельцев».

Картины были снова представлены с 20 по 26 января 2020 года в их первоначальном выставочном местоположении на верхнем этаже музея. Затем их сняли на отреставрацию, а с 24 октября 2021 года их снова можно увидеть на специальной выставке.
По сведениям журнала «Spiegel», грабителем произведений искусства является машинист Руди Бернхардт из Шмалькальдена (погиб во Франкфурте-на-Майне в 2016 году). Он продал украденные картины своим друзьям.

Проведённая найденной работы (с изображением старика) экспертиза, позволила предположить, что она создана самим Рембрандтом, а не является копией с него Яна Ливенса, как считалось прежде

Литература 
Allmuth Schuttwolf: Verlustdokumentation der Gothaer Kunstsammlungen. Band 2: Die Gemäldesammlung. Stiftung Schloss Friedenstein, Gotha 2011, ISBN 978-3-940998-12-5, S. 21 ff.

Примечания

Ссылки 
 Kunstraub 1979 (Schwarzweißrepliken der Gemälde)
 Entwendete Gemälde vom «Gothaer Kunstraub» von 1979 (Beschreibung der Gemälde, PDF)
 Stellungnahme der Stiftung Schloss Friedenstein zu den aktuellen Entwicklungen im «Gothaer Kunstraub» von 1979 (PDF; 456 kB)
 Konstantin von Hammerstein: Wie die Alten Meister wieder auftauchten. In: Spiegel.de, 17. Januar 2020

1979 год в Германии
Кража
Преступления в сфере искусства
Культура ГДР
Преступность в 1979 году
Гота